I Campionati europei di triathlon del 2014 (XXX edizione) si sono tenuti a Kitzbühel in Austria, in data 20 giugno 2014.

Tra gli uomini ha vinto il britannico Alistair Brownlee, mentre la gara femminile è andata alla svizzera Nicola Spirig.

Si sono aggiudicati il titolo europeo nella categoria junior rispettivamente il francese Raphael Montoya e la tedesca Laura Lindemann.

La gara valida per il titolo di campione d'europa del 2014, nella categoria under 23, si è svolta, invece, a Penza, in Russia, il 20 giugno 2014. Tra gli uomini ha trionfato il britannico Gordon Benson, mentre tra le donne la russa Elena Danilova.

Risultati

Élite uomini

Élite donne

Junior uomini

Junior donne

Under 23 Uomini

Under 23 donne

Note

Voci correlate
Campionati mondiali di triathlon
Campionati mondiali di triathlon del 2014
Campionati del mondo Ironman 70.3
Campionati del mondo Ironman 70.3 del 2014
Campionati europei di triathlon middle distance
Campionati europei di triathlon middle distance del 2014

Campionati europei di triathlon
Competizioni sportive a Kitzbühel
Competizioni sportive a Penza
Triathlon nel 2014